Kuussua bezeichnet:
 Kuussua (Fluss, Aasiaat), Fluss im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuussua (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussua (Fluss, Akia), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussua (Fluss, Ilulialik), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussua (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland